Амемар (= Ами Мар; где Ами — имя собственное; Мар — титул еврейского учителя) — в иудаизме имя четырёх учёных евреев Вавилонии.

 Амемар I (IV век) — амора третьего поколения.
 Амемар II (Нагардейский; IV—V века) — амора пятого поколения; глава академии в Негардее.
 Амемар III (Сурский; ум. ок. 470 года) — глава академии в .
 Амемар бен-Мар-Янука (Amemar b. Mar Yanuka)— амора пятого и шестого поколения.

Примечания